Der Coupe d’Europe 1983/84 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 26. Auflage fand vom 1. bis zum 3. Juni 1984 in Kopenhagen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Erstmals gewann mit dem B.K. Borgen Helsingborg eine schwedische Mannschaft den Coupe d’Europe vor dem B.C. Deurne und dem Titelverteidiger København’s B.K..

Von den Qualifikationsspielen ist kein Ergebnis vorhanden.

Finalrunde in Kopenhagen

Abschlusstabelle 1983/84 

1984
Coupe dEurope 1983/84
Billardturnier in Kopenhagen